Alive! – pierwszy album koncertowy amerykańskiej grupy rockowej KISS wydany w 1975 roku.

W 2003 album został sklasyfikowany na 159. miejscu listy 500 albumów wszech czasów magazynu Rolling Stone.

Lista utworów

Twórcy 
 Gene Simmons – gitara basowa, wokal
 Paul Stanley – gitara rytmiczna, wokal
 Ace Frehley – gitara prowadząca
 Peter Criss – perkusja, wokal

Notowania

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy koncertowe Kiss
Albumy muzyczne wydane w roku 1975
Albumy Casablanca Records